VEB Kombinat Süßwaren Delitzsch existierte in der DDR von 1980 bis 1990. Das Kombinat gehörte zum Ministerium für Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie. Leitbetrieb war der VEB Vereinigte Süßwarenwerke in Delitzsch/Eilenburg/Bergwitz. Es gab 31 Firmen mit 8200 Mitarbeitern. Zum Kombinat gehörten u. a.:

 Dresdner Süßwarenfabriken Elbflorenz, davon
 Werk I (ehemals Hartwig & Vogel), der Stammsitz des Kombinates
 Werk II (ehemals Gerling & Rockstroh – GERO)
 Werk III (ehemals Schokoladen- und Nährmittelfabrik Dr. med. Sperber)
 Kosa Schokoladenfabrik Rolle Niederoderwitz
 Fabrik Bruno Clauß – 1953
 Fabrik J. G. Kynast – 1953
 Komplementäre Riedel & Engelmann – 1972
 Schwerter Schokoladenfabrik – 1972
 Schokoladen- und Marzipanfabrik Vadossi – 1972
 Schokoladen- und Zuckerfabrik Exquisit (Inhaber Esbeth Löser)
 Emerka Bonbon- und Schokoladenfabrik Lindenau & Ulbrich
 Schokoladenfabrik Wilhelm Schildener
 Kakao- und Schokoladen-Werk Wilhelm Jentzsch (Schutzmarke Eno)
 Fabrik Herbert Wendler (Dominosteine; wurde VEB Elite Dauerbackwaren)
 Thüringer Schokoladenwerke (Rotstern, Berggold)
 Süß- und Dauerbackwarenindustrie Halle
 Süßwarenfabrik Erfurt
 bodeta Süßwaren Oschersleben

Einzelnachweise 

Susswaren Delitzsch
Hersteller von Süßwaren (Deutschland)
Hersteller von Zuckerwaren (Deutschland)
Hersteller von Kakao- und Schokoladenwaren (Deutschland)
Ehemaliger Lebensmittelhersteller (Sachsen)